Adh-Dhàhir Jàqmaq o Čakmak, soldà del Caire
 Mustafa Fevzi Çakmak, conegut també com a Kavakli, general i polític otomà